Вилијам I Сицилијански (1131 - 7. мај 1166) је био краљ Сицилије од 1154. године до своје смрти.

Биографија 
Вилијам је био рин Руђера II Сицилијанског и унук Руђера I Сицилијанског, оснивача грофовије Сицилије. Имао је три старија брата, Руђера III од Апулије, Танкреда од Барија и Алфонса од Капуе, те су његове шансе да наследи престо биле мале. Међутим, сва тројица браће умрла су између 1138. и 1148. године. Отац му је умро 1154. године. Вилијам је задржао његове службенике сменивши само Енглеза Томаса Брауна.

Византијски цар Манојло Комнин повео је рат против Сицилије искрцавши се 1155. године на Апенинско полуострво. Вилијамова војска уништила је грчку флоту код Бриндизија 28. маја 1156. године повративши Бари. Папа Хадријан IV је након ове Вилијамове победе пристао да га потврди за краља. Са Византијом Вилијам склапа мир 1158. године. Сицилијанци трпе поразе на афричком фронту. Алмохади освајају њихове приобалне територије. Године 1160. избила је завера. У Палерму је убијен Мајон од Барија, Вилијамов адмирал. Побуњеници су намеравали да поставе Вилијамовог најстаријег сина, Руђера IV од Апулије на сицилијански престо. Вилијам је заробљен. Народ је стао на његову страну и помогао му да се ослободи заробљеништва и угуши устанак.

Вилијам је умро 7. маја 1166. године. Сахрањен је у катедрали у Палерму. Касније је његово тело премештено у катедралу у Монреалу. Наследио га је син Вилијам II.

Породично стабло

Литература 
 
 History of the Tyrants of Sicily на Patrologia Latina.

Рођени 1131.
Умрли 1166.
Краљеви Сицилије
Династија Отвил